Атропа:

 Атропа — старшая из трёх мойр — богинь судьбы (греческая мифология).
 «Атропа» — роспись испанского художника Франсиско Гойи.
 (273) Атропа — астероид.

См. также 
 Красавка () — род растений семейства Паслёновые, включающий в себя пять видов.